

Persone 
 Carlo Pastorino (1887-1961) – novellista, poeta ed ecologista italiano
 Carlo Pastorino (1925-2011) – politico italiano, ministro del Turismo
 Carlos Torres Pastorino (1910-1980) – presbitero, scrittore e conduttore radiofonico brasiliano
 Elsa Pastorino (1918-2016) – poetessa e scrittrice italiana
 Franco Pastorino (1933-1959) – attore italiano
 Giacomo Pastorino (1980) – pallanuotista italiano
 Giustino Pastorino (1910-2005) – vescovo cattolico, vicario apostolico di Bengasi in Libia 
 Luca Pastorino (1971) – politico italiano
 Malvina Pastorino (1916-1994) – attrice argentina
 Mario Pastorino (1929-2010) – ceramista e scultore italiano
 Pastorino dei Pastorini (1508 circa–1592) – pittore, medaglista e scultore italiano
 Pietro Pastorino (1913–...) – allenatore e calciatore italiano di ruolo centrocampista

Altro 
 Pastorino – altro nome del gioco di carte Trionfo
 Pastorino – cognome italiano

Pagine correlate 
 Pastorini